Salma – unità di misura di capacità, superficie e peso
Salma – sinonimo di cadavere